Nederlands cricketelftal (mannen)
Hockey
Nederlandse hockeyploeg (mannen)
Nederlandse hockeyploeg (vrouwen)
Voetbal
Nederlands voetbalelftal (mannen)
Nederlands voetbalelftal (vrouwen)
Nederlands voetbalelftal onder 17 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 18 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 19 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 20 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 21 (mannen)
Nederlands voetbalelftal onder 17 (vrouwen)
Nederlands voetbalelftal onder 19 (vrouwen)
Nederlands olympisch voetbalelftal (mannen)
Nederlands B-voetbalelftal (mannen)